Pîrlița este numele următoarelor localități:

din Republica Moldova
 Pîrlița - localitate centru de comună din raionul Fălești.
 Pîrlița - localitate centru de comună din raionul Soroca.
 Pîrlița - localitate centru de comună din raionul Ungheni.

din Ucraina
 Pîrlița - localitate centru de comună din raionul Balta, regiunea Odesa.

Vezi și 
 Pârlita (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova